Als Europameisterschaft 1986 oder EM 1986 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1986 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1986 in Uppsala (Schweden)
 Bob-Europameisterschaft 1986 in Innsbruck (Österreich)
 Curling-Europameisterschaft 1986 in Kopenhagen (Dänemark)
 Dreiband-Europameisterschaft 1986 in Bad Mondorf (Luxemburg)
 Eishockey-Europameisterschaft 1986 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1986 in Moskau (UdSSR)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1986 in Düsseldorf, Krefeld und Ratingen (Deutschland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1986 in Kopenhagen (Dänemark)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1986 in Oslo (Norwegen)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1986 in Geithus (Norwegen)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1986
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1986 in Jugoslawien
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1986 in Griechenland
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1986 in Karl-Marx-Stadt (DDR)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1986 in Belgrad (Jugoslawien)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1986 in London (Großbritannien)
 Karate-Europameisterschaft 1986 in Madrid (Spanien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1986 in Stuttgart (Deutschland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1986
 Poolbillard-Europameisterschaft 1986 in Oslo (Norwegen)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1986 in Oslo (Norwegen)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1986 in Feld am See (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1986 in Hammarstrand (Schweden)
 Ringer-Europameisterschaften 1986 in Piräus (Griechenland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1986 in Florenz (Italien)
 Skeleton-Europameisterschaft 1986 in St. Moritz (Schweiz)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1986 in Aix-en-Provence (Frankreich)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1986 in Seefeld in Tirol (Österreich)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1986 in Prag (Tschechoslowakei)

!Europameisterschaft
1986